Гонорій (римський імператор) — (*384—†423)
 Гонорій I — папа Римський (625–638)
 Гонорій II (антипапа) — (1061–1072)
 Гонорій II — папа Римський (1124–1130)
 Гонорій III — папа Римський (1216–1227)
 Гонорій IV — папа Римський (1285–1287)